Matamba, também chamada Amburucema, Bamburucema, Caiangô, Incoijamambo ou Nunvucurema, na mitologia bantu, é uma inquice dos ventos, raios, tempestades e fertilidade, equivalente à orixá Iansã. Seu nome deriva do Reino da Matamba, na África.

Bibliografia 

 

Inquices femininos